Сан-Мигель-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Бенавенте. Занимает площадь 10,57 км². Население — 182 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Саморы